Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди мужчин 2012 был проведен для 12 национальных команд, 3 из которых получили право выступления в баскетбольном турнире Летних Олимпийских игр 2012 года. Отборочный турнир проходил 2-8 июля. На проведение данного турнира заявки подали Ангола, Македония, Литва и Венесуэла. Место проведения — Венесуэла — было определено 10 декабря 2011 года в Мадриде на Заседании Комитета ФИБА. 31 января 2012 года была проведена жеребьевка турнира.

Россия, Литва и Нигерия квалифицировались на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

Квалифицированные команды 

В зависимости от континентальной принадлежности команды были разбиты на корзины так, что в одну группу не сможет попасть более одной команды от континента:

Формат 

 Для участия в предварительном раунде команды будут разбиты на 4 группы (A, B, C и D). В каждой группе окажется по 3 команды
 В группах игры проводятся по круговой системе. 1 и 2 места выходят в следующий раунд. Команда, занявшая последнее место, покидает турнир
 После отборочного раунда проводятся стыковые матчи:
 A1-B2
 B1-A2
 C1-D2
 D1-C2
 Четыре победителя этих пар встретятся в полуфиналах: A1-B2 против C1-D2; B1-A2 против D1-C2. Победители этих пар получат путевки на Летние Олимпийские игры 2012. Проигравшие встретятся в матче за последнюю путевку на Олимпиаду.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Примечания

Ссылки 
 Почему Россия идёт на поводу у Литвы?
 Международная федерация баскетбола

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2012
2012 год в баскетболе